52-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 8 по 14 марта 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу одержал колумбийский велогонщик Наиро Кинтана.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 176 гонщиков. До финиша гонки доехали 155 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1012,75 километра. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки. Шестой этап, первоначально протяжённостью 159 километров, был увеличен до 168 километров в результате нестандартных дорожных условий.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 

Также за этапы

 Дополнительно лидеру генеральной классификации после каждого этапа начислялось по 10 очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2017 году
Март 2017 года